Розовое вино:
 Розовое вино — разновидность вина.
 «Розовое вино» — песня 2017 года исполнителей Feduk и Элджей.